Saint-Zénon, que corresponde en idioma francés con San Zenón, puede referirse a diversos lugares en países francófonos:

Topónimos

( Quebec) 
 Saint-Zénon, municipio de Lanaudière.
 Saint-Zénon, población de Estrie.
 Saint-Zénon-du-Lac-Humqui, municipio de Bas-Saint-Laurent.